Независимая рабочая партия — названия партий социалистического, леворадикального и иного толка в разных государствах и странах:
 Независимая рабочая партия — организация, действовавшая в западной части Российской империи, в начале XX века.
 Независимая рабочая партия — партия социалистического толка в Великобритании (1893 — 1975).
 Независимая рабочая партия — леворадикальная политическая партия во Франции (с 2008 года).
 Независимая рабочая партия — ультралевая политическая партия в Швеции (1945 — 1953 годы).

См. также 
 Рабочая партия

Социалистические партии
Лейбористские партии